Sébastien Devaud peut désigner : 

 Le DJ français connu sous le nom d'Agoria
 Un réalisateur français ayant la particularité d'utiliser comme matériel un appareil photographique reflex haute définition.

Références